Скела може бити:

 Скела (сплав), сплав за превоз људи и добара преко реке;
 Скела (грађевинарство), грађевинска монтажна конструкција за извођење грађевинских радова на зградама и сличним објектима.
 Скелеџија, онај који превози сколом, 
 Скелар, онај који подиже скеле, 

или

 Скела (Обреновац), насеље у општини Обреновац, Република Србија
 Скела (Глина), насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска
 Скела (ТВ филм), српски филм из 2004.

Види још 
 Скелеџија